Die Abkürzung mit den Buchstaben ELOS bedeutet:

 Enzymlösbare organische Substanz, ein Vergleichswert von Futtermitteln, welcher in der Analytik durch die Cellulasemethode gewonnen wird
 Elo, eine Hunderasse
 E-Learning-Objects, Standard der IEEE im Bereich Lernsoftware
 Europol-Liaison Officers, Verbindungsbeamte von Europol
 Elos (Lakonien), Stadtgemeinde der Präfektur Lakonien
 Elos, Ort auf Kreta
 Equivalent Level of Safety, Anerkennungsrichtlinien der FAA für Luftfahrzeuge

Siehe auch:

 Elo-Zahl, Wertungszahl für die Spielstärke bei Schach und Go

Abkürzung